Иоганн Геккель:
 Геккель, Иоганн Адам (1812—1877) — немецкий конструктор музыкальных инструментов.
 Геккель, Иоганн Якоб (1790—1857) — австрийский ихтиолог.